Jordi Teixidor i Martínez, dramaturg català
 Jordi Teixidor de Otto, artista valencià